Seweryn Józef Rzewuski (zm. 1754) – wojewoda wołyński, referendarz wielki koronny, podczaszy wielki koronny 
 Seweryn Rzewuski (1742-1811) – hetman polny koronny, konfederat targowicki
 Seweryn Rzewuski (pułkownik) – pułkownik, poseł na Sejm Czteroletni